Michael Grant (1873-1955), joueur de hockey sur glace quintuple champion de la Coupe Stanley
 Michael Grant (1947-), baron de Longueuil
 Michael Grant (1914-2004), archéologue britannique et historien de l'antiquité
 Michael Grant, boxeur américain
 Michael Grant (-), athlète américain
 Michael Grant, chanteur, guitariste et acteur américain
 Michael Grant (1954-), écrivain, auteur notamment de la série Gone